Kabinet vrhovnega poveljnika JLA je bil vojaško posvetovno telo vrhovnega poveljnika JLA (Josipa Broza Tita) med letoma 1944 in 1980; deloval je v sestavi Maršalata SFRJ.

Sestava 
 1. oddelek:
 načelnik kabineta vrhovnega poveljnika JLA
 pomočnik načelnika
 pomočniki in referenti
 2. oddelek
 glavni pribočnik vrhovnega poveljnika JLA
 sekretar glavnega pribočnika
 3. oddelek
 Varnostni oddelek Maršalata SFRJ

Glej tudi 

 generalštab JLA

Jugoslovanska ljudska armada
Ustanovitve leta 1944
Ukinitve leta 1980
Maršalat SFRJ